Le Championnat d'Europe féminin de hockey sur gazon des moins de 21 ans 2022 sera la  édition du Championnat d'Europe féminin de hockey sur gazon des moins de 21 ans, le championnat international biennal d'Europe des moins de 21 ans hockey sur gazon organisé par la Fédération européenne de hockey. Les 5 meilleures équipes se qualifieront pour la Coupe du monde des moins de 21 ans 2023.

Il se tiendra parallèlement au tournoi masculin à Gand, en Belgique, du 24 au 30 juillet 2022. Le tournoi devait initialement se tenir à Wavre mais un lieu un changement était nécessaire car le site initial n'était pas prêt à temps en raison des inondations.

Le  mars 2022, à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, l'EHF exclut la participation des athlètes et officiels russes et biélorusses.

Équipes qualifiées 
Les nations participantes se sont qualifiées sur la base de leur classement final de la compétition 2019.

Phase préliminaire

Poule A 

Source: FIH

En cas d'égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matchs de poule, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement:
 Points de chaque équipe,
 Matchs gagnés,
 Différence de buts,
 Buts pour,
 Plus grand nombre de points obtenus dans les matchs de poule disputés entre les équipes concernées,
 Buts marqués en plein jeu.

Poule B 

Source: FIH

En cas d'égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matchs de poule, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement:
 Points de chaque équipe,
 Matchs gagnés,
 Différence de buts,
 Buts pour,
 Plus grand nombre de points obtenus dans les matchs de poule disputés entre les équipes concernées,
 Buts marqués en plein jeu.

Tour de classement 

Source: FIH

En cas d'égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matchs de poule, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement:
 Points de chaque équipe,
 Matchs gagnés,
 Différence de buts,
 Buts pour,
 Plus grand nombre de points obtenus dans les matchs de poule disputés entre les équipes concernées,
 Buts marqués en plein jeu.

Tour pour les médailles

Tableau

Demi-finales

Match pour la troisième place

Finale

Voir aussi 
 Championnat d'Europe masculin de hockey sur gazon des moins de 21 ans 2022

Références 

2022
Hockey sur gazon féminin
Hockey sur gazon féminin 2022
Europe féminin 2022
Sport en Belgique en juillet 2022
Europe 2022